Sezon AHL 2013/2014 – 78. sezon gry American Hockey League. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 4 października 2013 roku. Na stadionie Frontier Field 13 grudnia 2013 roku rozegrana została piąta edycja AHL Outdoor Classic. Sezon zasadniczy zakończył się 20 kwietnia 2014 roku. Trzy dni później rozpoczęła się faza play-off. Zwycięzcą rozgrywek sezonu zasadniczego, jak i zdobywcą Pucharu Caldera została drużyna Texas Stars.

Wydarzenia przedsezonowe 
 Zmiany nazw
 Przed sezonem zespół Connecticut Whale wrócił do swojej poprzedniej nazwy Hartford Wolf Pack, wznawiając przy tym zespół w Hartfordzie po trzech sezonach przerwy.
 Drużyna Houston Aeros została przeniesiona do Des Moines w stanie Iowa zmieniając nazwę na Iowa Wild.
 Zespół Peoria Rivermen został przeniesiony do Uticy zmieniając nazwę na Utica Comets.
 Zmiany klubów filialnych
 Klub Chicago Wolves zmienił klub filialny z Vancouver Canucks na St. Louis Blues.
 Klub Utica Comets zmienił klub filialny z St. Louis Blues na Vancouver Canucks.

Sezon zasadniczy

Tabela

Statystyki 
Zawodnicy z pola.Z dorobkiem 88 punktów Amerykanin Travis Morin z klubu Texas Stars otwiera listę najskuteczniejszych zawodników sezonu zasadniczego w AHL. Morin był również najczęściej asystującym zawodnikiem (56 asyst). Najlepszym strzelcem był Kanadyjczyk Zach Boychuk z 36 trafieniami.

BramkarzeStatystyka przedstawia najlepszych bramkarzy względem wskaźnika GAA, którzy przebywali na lodzie przynajmniej 1500 minut.

Play-off

Rozstawienie 

Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewniło sobie start w fazie play-off. Drużyna Texas Stars zdobywca Macgregor Kilpatrick Trophy uzyskała najlepszy wynik w lidze zdobywając w 76 spotkaniach 106 punktów. Jest to najwyżej rozstawiona drużyna. Kolejne miejsce rozstawione uzupełniają mistrzowie dywizji: Manchester Monarchs, Springfield Falcons, Chicago Wolves, Toronto Marlies oraz Binghamton Senators.

Konferencja Wschodnia 
 Manchester Monarchs – mistrz dywizji atlantyckiej i konferencji wschodniej w sezonie zasadniczym oraz 105 punktów
 Springfield Falcons – mistrz dywizji północno-wschodniej, 100 punktów
 Binghamton Senators – mistrz dywizji wschodniej, 96 punktów
 St. John’s IceCaps – 99 punktów
 Albany Devils – 93 punkty
 Wilkes-Barre/Scranton Penguins – 92 punkty
 Providence Bruins – 91 punktów
 Norfolk Admirals – 90 punktów

Konferencja Zachodnia 
 Texas Stars – 106 punktów – mistrz dywizji zachodniej i konferencji zachodniej w sezonie zasadniczym, zdobywca Macgregor Kilpatrick Trophy oraz 105 punktów
 Chicago Wolves – mistrz dywizji blisko-zachodniej w sezonie zasadniczym, 100 punktów
 Toronto Marlies – mistrz dywizji północnej w sezonie zasadniczym, 96 punktów
 Grand Rapids Griffins – 99 punktów
 Abbotsford Heat – 94 punkty
 Milwaukee Admirals – 91 punktów
 Rochester Americans – 85 punktów
 Oklahoma City Barons – 83 punkty

Drzewko playoff 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca Macgregor Kilpatrick Trophy (w tym wypadku Texas Stars) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Pierwsza runda rozegrana została w formacie do trzech zwycięstw, zaś trzy następne rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-3-2, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 6 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie piąty.

Przypisy

Bibliografia 
 

American Hockey League
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Stanach Zjednoczonych